La saison 2022-2023 de Segunda Federación est la deuxième édition de la compétition en tant que quatrième division. La compétition débute le  et s'achève le .

En fin de saison, le premier de chaque groupe est promu en Primera Federación alors que les équipes classés entre la  et la  de chaque groupe disputent les barrages pour déterminer les cinq autres équipes promues. En bas de classement, les quatre derniers de chaque groupe sont relégués en Tercera Federación alors que les quatre moins bons  disputent les barrages de relégation pour déterminer les deux autres équipes relégués.

Équipes participantes

Localisation

Participants 
Un total de 90 équipes participent au championnat, cinquante-trois d'entre-elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent dix relégués de troisième division et vingt-sept promus de cinquième division. Les 40 équipes participantes sont réparties en deux groupes de vingt équipes. Les 90 équipes participantes sont réparties en cinq groupes de dix-huit équipes.

La composition des groupes est dévoilée le .

Légende des couleurs

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de points de fair-play.

Groupe 1

Classement

Matchs

Groupe 2

Classement

Matchs

Groupe 3

Classement

Matchs

Groupe 4

Classement

Matchs

Groupe 5

Classement

Matchs 

Notes :

Classement des équipes classées  
Les quatre moins bons  disputent les barrages de relégation.

Barrages de promotion 
Le  au  de chaque groupe prennent part aux barrages en match aller-retour. En cas d'égalité dans les prolongations, l'équipe la mieux classée est la gagnante. Dans le cas où les deux équipes ont terminés à la même position, une séance de tirs au but est organisée. Les matches sont déterminés par tirage au sort, opposant les équipes les mieux classées aux équipes les moins bien classées, en évitant, dans la mesure du possible, les confrontations entre équipes d'un même groupe. Les cinq vainqueurs des barrages obtiennent une place dans la division supérieure la saison suivante.

Demi-finales 
Les demi-finales des barrages de promotion se déroulent le 21 mai pour les matches aller et le 28 mai pour les matches retours. Les dix vainqueurs accèdent à la finale des barrages.

Finales 
Les finales se déroulent le 4 juin pour les matches aller et le 11 juin pour les matches retour. Les cinq vainqueurs sont promus en Primera Federación.

Barrages de relégation 
Les quatre moins bons  prennent part aux barrages en match aller-retour. Les matches sont déterminés par tirage au sort.

Les barrages de relégation se déroulent le 21 mai pour les matches allers et le 28 mai pour les matches retours. Les deux vainqueurs se maintiennent en Segunda Federación, tandis que les deux perdants sont relégués en Tercera Federación.

Équipes qualifiées pour la Coupe d'Espagne 
Les cinq premiers de chaque groupe, à l'exclusion des équipes filiales, sont qualifiées pour la prochaine édition de la Coupe d'Espagne. La place des filiales est occupée par les équipes les mieux classées suivantes. Les équipes qualifiées sont les suivantes :

Bilan de la saison

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

2022-2023
Espagne M4
Football M4
Espagne M4